Sanjaya  – personaggio del poema epico Mahābhārata
 Sanjaya  – nome proprio di persona maschile indiano
 Dinastia Sanjaya  – dinastia giavanese

Pagine correlate 
 Sanjay